Дюи може да се отнася за:
 Хора
 Джон Дюи (1859-1952), американски философ

 Окръзи в САЩ
 Дюи (окръг, Оклахома)
 Дюи (окръг, Южна Дакота)